Peter Moloney ist der Name folgender Personen:

* Peter J. Moloney (1891–1989), kanadischer Chemiker
 Peter Moloney (Reiter) (* 1990), irischer Springreiter